Ouédraogo nebo Ouedraogo je západoafrické příjmení. Pochází z mosijštiny a znamená „hřebec“.

 Wedraogo nebo Ouédraogo, středověký mosijský panovník 
 Élodie Ouédraogová (* 1981), belgická atletka
 Idrissa Ouedraogo (1954–2018), filmový režisér z Burkiny Faso
 Ismael Ouedraogo (* 1991), fotbalista z Burkiny Faso
 Issiaka Ouédraogo (* 1988), fotbalista z Burkiny Faso
 Jean-Baptiste Ouédraogo (* 1942), bývalý prezident Horní Volty
 Paul Yemboaro Ouédraogo (* 1948), arcibiskup z Pobřeží slonoviny
 Philippe Ouédraogo (* 1945), kardinál z Burkiny Faso
 Rabaki Jeremie Ouedraogo (* 1973), cyklista z Burkiny Faso